Istrice può riferirsi a:
 Hystrix cristata, mammifero roditore della famiglia degli Istricidi;
 Istrice, singolo dei Subsonica;
 Contrada Sovrana dell'Istrice, contrada di Siena.